risada — Geralmente representada pela onomatopéia “hahaha”
 hectare — unidade de medida de superfície/área
 Hå — uma comuna do condado Rogaland, Noruega
 Х (Ha) — letra do alfabeto cirílico
 Sistema de alta disponibilidade — em ciência da computação, HA é um acrónimo comum para "alta disponibilidade" (high availability)

Desambiguações de siglas